Het chemisch element tantaal of tantalium
 De ISO639-1 taalcode voor Tamil
 De Arabische letter Ta
 Ta en To, twee typetjes uit Het Klokhuis, Ta van der Hoeven en To Blijdestijn
 De Ta' Ħaġrat tempels in Mġarr, Malta
 Ta Khmau, een stad in Cambodja
TA kan verwijzen naar:
 Transactionele analyse
 Toneelgroep Amsterdam
 Transatlantic, progressieve rockband